Cornelia Jakobs (1992) – cantante svedese
Ditmar Jakobs (1953) – ex calciatore tedesco 
Günther Jakobs (1937) – giurista e filosofo tedesco
Ismail Jakobs (1999) – calciatore tedesco
Jann Jakobs (1953) – politico tedesco
Johannes Jakobs (1917-1944) – calciatore tedesco
Marco Jakobs (1974) – bobbista tedesco